LWY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lawas (Malaysia)